

Sigle 
 Identità, Tradizione e Sovranità – partito politico europeo di estrema destra
 Intelligent transportation system – soluzioni basate sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) finalizzate all'ottimizzazione dei processi di trasporto
 Intelligent Tutoring System – sistema di insegnamento attraverso il computer
 Istituto tecnico superiore o istituto tecnologico superiore – sistema di formazione post-secondario non universitario
 Incompatible Timesharing System – uno dei primi sistemi operativi Time sharing sviluppati dal MIT

Codici 
 its – codice ISO 639-3 della lingua isekiri

Altri progetti